Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kangaroo, d'après l'animal du même nom :
 le , un brick de 16 canons lancé en 1795 et revendu en 1802 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1805 et revendu en 1815 ;
 le , un brick acheté en 1818 et coulé en 1828 ;
 le , une goélette de 3 canons achetée en 1829  er revendue en 1834 ;
 le , un brick de 12 canons lancé en 1852 et revendu en 1897 ;
 le HMS Kangaroo, la canonnière HMS Dart lancée en 1860 et renommée ainsi en 1882 ;
 le , un destroyer-torpilleur de  lancé en 1900 et revendu en 1920.

Voir aussi 
 

Kangaroo